Aftermath –  serial telewizyjny
 Aftermath – album The Rolling Stones
 Aftermath – singel Adama Lamberta

Zobacz też 
 Aftermath Entertainment – wytwórnia muzyczna